Thiessen est un patronyme, porté notamment par :
 Alfred H. Thiessen (1872–1956), météorologiste des États-Unis, connu pour le système des polygones de Thiessen ;
 Brad Thiessen (né en 1986), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Georg Heinrich Thiessen (1914–1961), astronome allemand, dont un cratère lunaire porte le nom ;
 Gordon Thiessen (né en 1938), économiste canadien ;
 Peter Adolf Thiessen (1899–1990), chimiste allemand ;
 Tiffani Thiessen (née en 1974), actrice américaine.

Voir aussi 
 , un village en Saxe-Anhalt en Allemagne.
 

Homonymie de patronyme